Cinema Odeon (Catania)
Cinema Odeon (Firenze)
Cinema Odeon (Livorno)
Cinema Odeon (Ponsacco)
Cinema Odeon (Vicenza)
Odeon (Milano)